Rocket Power (1999-2004) – amerykański serial animowany emitowany w Polsce w telewizji Nickelodeon z dubbingiem i Polsat w wersji lektorskiej. W wersji Polsatu lektorem był Janusz Kozioł.

Fabuła 
Serial opowiada o czwórce przyjaciół (Otto, Reggie, Twister i Sam), którzy uwielbiają sport.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie Nickelodeon Polska – Master Film
Reżyseria: Ewa Złotowska
Dialogi: Wojciech Szymański
Dźwięk:
 Urszula Ziarkiewicz (odc. 1-13),
 Paweł Nowacki (odc. 14-19, 23-40),
 Mateusz Michniewicz (odc. 20-22)
Montaż: Gabriela Turant-Wiśniewska
Kierownictwo produkcji: Katarzyna Fijałkowska

Wystąpili:
 Jacek Wolszczak – Otto
 Anna Szczerbińska – Reggie
 Cezary Kwieciński – Twister
 Tomasz Kozłowicz – Sam
 Paweł Szczesny – Tito
 Waldemar Barwiński – Ray
 Józef Mika – Oliver
 Izabela Dąbrowska – Violet Stimpleton
 Miłogost Reczek – Merv Stimpleton
 Ewa Złotowska –
 Scoti (odc. 4a),
 Josh (odc. 21a)
 Artur Pontek – Milton Hausman III (odc. 20b)
 Hanna Kinder-Kiss – Lars
oraz
 Agnieszka Fajlhauer
 Marek Bocianiak
 Cynthia Kaszyńska
 Aleksander Mikołajczak
 Karol Wróblewski
 Beata Łuczak
 Monika Wierzbicka
 Sebastian Cybulski
i inni

Tekst piosenki: Andrzej Brzeski
Kierownictwo muzyczne: Piotr Gogol
Śpiewali: Artur Bomert i Piotr Gogol

Odcinki 
Premiery w Polsce:
 Polsat –
 I-III seria – 2004 rok.
 TV4 –
 I-III seria – 2006 rok.
 Nickelodeon Polska –
 I seria (odc. 1-13) – 8 września 2008 roku,
 I (pozostałe odcinki) i II seria – 16 kwietnia 2009 roku,
 III seria – jeszcze nieemitowana.

Spis odcinków

Ciekawostki 
 W oryginalnym tytule odcinka Siostry Rocket słowo Rocket znaczy po polsku Rakieta.
 Imię żony Merva Violet jest angielską nazwą koloru fiolet.

Błędy 
 W pierwszym odcinku z jednego głośnika można usłyszeć angielską wersję językową, a z obu polski dubbing.

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Nickelodeon
Seriale telewizyjne emitowane od 1999
Seriale telewizyjne zakończone w 2004